Берк (округ, Джорджія)
Берк (округ, Північна Кароліна)
Берк (округ,  Північна Дакота)